Жонк'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 31 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 320 осіб у працездатному віці (15-64 років) 205 були активні, 115 — неактивні (показник активності 64,1%, у 1999 році було 78,6%). З 205 активних працювало 195 осіб (103 чоловіки та 92 жінки), безробітних було 10 (3 чоловіки та 7 жінок). Серед 115 неактивних 21 особа була учнем чи студентом, 31 — пенсіонером, 63 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 437,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жонк'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн